Snyder puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Lugares, territorios, y ciudades de Estados Unidos 
 Municipio de Snyder (condado de Blair, Pensilvania), territorio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Snyder (condado de Jefferson, Pensilvania), territorio ubicado en el condado de Jefferson.
 Snyder (Colorado), lugar designado por el censo y ubicado en el condado de Morgan.
 Snyder (Missouri), comunidad no incorporada en el oeste del condado de Chariton, en Missouri.
 Snyder (Nebraska), villa ubicada en el condado de Dodge.
 Snyder (New York), aldea dentro de la ciudad de Amherst, en el Condado de Erie.
 Snyder (Oklahoma), ciudad ubicada en el condado de Kiowa.
 Snyder (Texas), ciudad ubicada en el condado de Scurry.

Personas 
 Gary Snyder (1930-), también conocido como Gary Sherman Snyde, poeta, traductor, ensayista, conferencista y activista del medio ambiente estadounidense.
 Kirk Snyder (1983-), también conocido como Kirk Patrick Snyder, baloncestista estadounidense.
 Liza Snyder (1968), también conocida como Jean Kelly, actriz estadounidense.
 Quin Snyder (1966-), también conocido como Quin Price Snyder, jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.
 Scott Snyder, escritor estadounidense conocido por su colección de cuentos cortos.
 Zack Snyder (1966-), director, productor y guionista de cine estadounidense.

Personajes de ficción 
 Allen Snider, personaje de invención en Street Fighter.